Crudup ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Crudup (1905–1974), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Billy Crudup (* 1968), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Josiah Crudup (1791–1872), US-amerikanischer Politiker